Chan Hao-ching e Latisha Chan erano le detentrici del titolo e lo hanno difeso battendo in finale Lucie Hradecká e Kateřina Siniaková con il punteggio di 6–4, 6–2.

Teste di serie 

  Chan Hao-ching /  Latisha Chan (campionesse)
  Lucie Hradecká /  Kateřina Siniaková (finale)

 Oksana Kalašnikova /  Aleksandra Krunić (primo turno)
 Eri Hozumi /  Miyu Katō (quarti di finale)

Wild card 

  Hsieh Yu-chieh /  Hsu Ching-wen (primo turno)

 Lee Ya-hsuan /  Peangtarn Plipuech (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Taiwan Open 2017